Der Baix Llobregat  [] ist eine Comarca (Katalanisch „Landkreis“) in der Provinz Barcelona der Autonomen Gemeinschaft von Katalonien in Spanien. Der Gemeindeverband hat eine Fläche von  km² und  Einwohner ().

Lage 
Der Gemeindeverband liegt im südlichen Teil in der Mitte von Katalonien. Er grenzt im Norden an die Comarca Bages, im Osten an Vallès Oriental und Barcelonès, im Westen an Anoia, Alt Penedès und Garraf und im Süden an die 19 km lange Küste des Mittelmeers. Zusammen mit den Comarcas Alt Penedès, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental und Vallès Oriental bildet die Region das Territorium Àmbit Metropolità de Barcelona.

Das lange, aber schmale Gebiet liegt in dem auf beiden Seiten gesäumten Tal des Río Llobregat. Auf der westlichen Seite befindet sich das Garraf-Massiv, auf der östlichen Seite das l'Ordal-Massiv. Im nördlichen Teil der Comarca fließt der Llobregat in einem engen Tal. Kurz vor seiner Mündung ins Mittelmeer im Süden der Region bildet sich eine breite Ebene. Im äußersten Norden befindet sich das Massiv von Montserrat mit dem Kloster Santa Maria de Montserrat der Benediktiner.

Wirtschaft 
Zwischen Martorell und der Mündung des Llobregat befindet sich ein dicht besiedeltes und hoch industrialisiertes Gebiet. Obwohl der Baix Llobregat zu den Gegenden in Spanien gehört, die am stärksten industrialisiert sind, wird in dieser Comarca noch immer Landwirtschaft betrieben – besonders im Bereich der Ortschaften Sant Boi de Llobregat, El Prat de Llobregat, Viladecans und Gavà.

Verkehr 
Verschiedene Autobahnen und Nationalstraßen durchqueren die Comarca. Mehrere S-Bahn-Linien (Rodalies) verbinden die Region mit Barcelona. Der Flughafen Barcelona liegt auf dem Territorium des Gemeindeverbands in El Prat del Llobregat.

Gemeinden

Siehe auch 
 Liste der Comarques Kataloniens

Weblinks 

 Website der Comarca (katalanisch)
 Gemeindeverband (katalanisch, spanisch, englisch, deutsch, französisch, italienisch)
 Turisme (katalanisch, spanisch, englisch)
 gencat-Turisme (katalanisch, spanisch, englisch, deutsch, französisch)
 Sehenswürdigkeiten

Comarca in Katalonien
Provinz Barcelona